Ференц Херцег (; , Вершец — , Будапешт) — венгерский драматург национал-консервативного направления.

Биография 
Родился 22 сентября 1863 года в семье бургомистра. С 1881 по 1884 учился на юридическом факультете Будапештского университета. С 1899 года член Венгерской академии наук.

В 1890-х годов стал известным писателем «народно-национального» (национал-консервативного) направления.
В 1896 году был избран в парламент.

В 1926 и в 1927 годах номинировался на Нобелевскую премию. В 1911—1918 редактировал журнал «Magyar Figyelő» («Венгерский наблюдатель»). В 1894—1944 — основатель и главный редактор еженедельника «Új Idők» («Новые времена»).

В годы нацизма 
Творчество Херцега высоко ценил адмирал Хорти — венгерский диктатор времен союза Венгрии и нацистской Германии. Хорти писал:

Я благодарю Всевышнего за то, что он дал нашему народу Фереца Херцога и дал ему его талант.

В XXI веке 
После прихода к власти в Венгрии консервативного националиста Виктора Орбана работы Херцога заняли важное место в «культурной борьбе» с либерализмом. Так, в 2020 году его произведения были включены в обязательную школьную программу. Новая программа по литературе вызвала бурную общенациональную дискуссию, в том числе была подана общественная петиция с протестом против обязательного изучения произведений Херцога.

Произведения 
Избранные произведения:

 Наверху и внизу — Fenn és lenn (1890)
 Mutamur (1892)
 Дочь набоба из Долова — A Dolovai nábob leánya (1893)
 Сестры Дьюркович — A Gyurkovics lányok (1893)
 Жужа Шимон — Simon Zsuzsa (1894)
 Женитьба Сабольча — Szabolcs házassága (1896)
 Бригадир — Ocskay brigadéros (1901)
 Язычники — Pogányok (1902)
 Хуст Хусти (1907)
 Семеро швабов — A hét sváb (1916)
 Голубая лиса — A kék róka (1917)
 Врата жизни — Az élet kapuja (1919)
 Северное сияние — Északi fény (1929)
 Люди, господа и вельможи — Emberek, urak és nagyurak (1930)

Примечания

Литература 
A magyar irodalom története, 4, 6 köt., Bdpst, 1965—1966.

Ссылки 

Члены Венгерской академии наук
Номинанты Нобелевской премии по литературе
Похороненные на кладбище Фаркашрети
Почётные граждане Дебрецена